Miejscowości w USA:
 Webb – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Houston
 Webb – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Clay
 Webb – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Tallahatchie
 Webb – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Herkimer
Gminy w USA:
 Webb (ang. Webb Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Reynolds
 Webb (ang. Webb Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Herkimer
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Webb (ang. Webb County) – w stanie Teksas
Osoby noszące nazwisko Webb:
 Charles Webb – pisarz, autor powieści, która stała się pierwowzorem Absolwenta
 Harold Webb – amerykański uczestnik wojny koreańskiej, potem polski lektor języka i dziennikarz, wreszcie znów obywatel amerykański.
 Howard Webb – brytyjski sędzia piłkarski
 Jack Webb – aktor i reżyser (główna rola w policyjnym serialu Dragnet)
 Jim Webb
 Spud Webb
 William Webb – australijski prawnik
 William Webb – brytyjski bokser
Inne
 Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba